Паулиньо () — прозвище ряда бразильских футболистов.

 Пауло де Алмейда (; 1932—2013) — нападающий, выступал за сборную Бразилии.
 Пауло де Алмейда Рибейро (; р. 1932) — правый защитник, выступал за сборную Бразилии.
 Пауло Антонио де Оливейра (; р. 1982) — атакующий полузащитник, выступал за сборную Бразилии.
 Пауло Бенедито Бонифасио Максимилиано (; р. 1975)
 Пауло Виктор де Менезес Мело (; р. 1993) — нападающий.
 Пауло Гоуларт де Оливейра () — нападающий.
 Пауло Энрике Морейра (; р. 1983) — защитник.
 Пауло Сержио Бетанин (; р. 1986) — нападающий.
 Безерра Масиэл Жуниор, Жозе Пауло (; р. 1988) — атакующий полузащитник, выступает за сборную Бразилии.
 Пауло Роберто Гонсага (; р. 1989) — опорный полузащитник.
 Пауло Оливейра де Соуза Жуниор (; р. 1988) — левый защитник.
 Пауло Сержио де Оливейра (; р. 1989) — опорный полузащитник.
 Кастаньясси, Пауло Роберто (род. 1985) — бразильский и российский игрок в мини-футбол.